La UEFA Europa League 2016-2017 è stata la 46ª edizione (l'8ª con la formula attuale) della Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA. Il torneo è iniziato il 28 giugno 2016 e si è concluso il 24 maggio 2017, con la finale alla Friends Arena di Solna, comune dell'area urbana di Stoccolma, in Svezia.

Il torneo è stato vinto dal , che ha sconfitto per 2-0 l', aggiudicandosi l'Europa League per la prima volta nella sua storia e guadagnando così anche l'accesso all'edizione 2017-2018 della UEFA Champions League direttamente dalla fase a gironi. In più gli inglesi hanno ottenuto la possibilità di giocare la Supercoppa UEFA 2017.

Con questo risultato il Manchester United diventa la quinta squadra, la seconda inglese (dopo , ,  e ) a realizzare il cosiddetto European treble, ovvero la vittoria delle tre principali competizioni UEFA per club esistenti fino al 2021.

Squadre partecipanti 
A questa edizione prendono parte 188 squadre di 54 delle 55 federazioni affiliate alla UEFA, secondo la seguente tabella:

Lista 
Tutte le nazioni hanno tre squadre qualificate, a eccezione di Liechtenstein e Gibilterra, che hanno una sola squadra rappresentante, e Andorra e San Marino, che hanno due squadre, e Spagna, che ha un posto in più in Champions League. Da questa edizione non vengono più assegnate le tre posizioni aggiuntive per il fair-play.

 Legenda
Le sigle tra parentesi mostrano come si sono qualificate le squadre:
(CV) = Finalista vincitrice della coppa nazionale o di lega
(2ª), (3ª), (4ª), (5ª), (6ª) ecc. = posizione nei rispettivi campionati
(PV) = Vincitore dei play-off per la qualificazione in UEFA Europa League
(UCL) = Squadre partecipanti provenienti dalla UEFA Champions League
(FG) = Terze classificate nella fase a gironi
(SP) = Perdenti nel turno degli spareggi
(Q3) = Perdenti nel terzo turno preliminare

Ranking delle federazioni 
Per l'edizione 2016-2017 della Europa League le federazioni sono allocate in base al coefficiente UEFA per nazioni del 2016, che prende in considerazione le prestazioni delle squadre nelle competizioni europee dalla stagione 2010-2011 a quella 2014-2015.

Date

Partite

Qualificazioni

Primo turno preliminare

Secondo turno preliminare

Terzo turno preliminare

Spareggi

Fase a gironi

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo B 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo C 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo E 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo G 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo I 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo J 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo K 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo L 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Fase a eliminazione diretta

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 
(agg. 24 maggio 2017)

Squadra della stagione

Note

Altri progetti 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017